hn steht für:
 .hn, Top-Level-Domain von Honduras, Mittelamerika

HN steht für:
 Hacker News, Social News Webseite
 Hirnnerv, im Gehirn
 Hochschule Niederrhein, im Raum Krefeld-Mönchengladbach
 Hochschule Nordhausen, in Thüringen
 Höhennull, siehe Deutsches Haupthöhennetz #SNN56
 Honduras, Ländercode nach ISO 3166
 Hospodářské noviny, tschechische Tageszeitung
 Bahnhof Northeim (Han) (DS100-Code)

Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Stadt Heilbronn und Landkreis Heilbronn
 Griechenland: Thesprotia
 Großbritannien: Portsmouth
 Moldau: Rajon Hîncești
 Montenegro: Herceg Novi
 Norwegen: Kongsvinger
 Ungarn: Ungarische Streitkräfte (Magyar Honvédség)

Siehe auch

Abkürzung